Grove znaczy w języku angielskim gaj, lasek

Niemcy 
1 gmina:
 Grove – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Wielka Brytania 
 Grove – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire
 Grove – miejscowość w hrabstwie Dorset
 Grove – miejscowość w hrabstwie Herefordshire
 Grove – miejscowość w hrabstwie Kent
 Grove – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire
 Grove – miasto w hrabstwie Oxfordshire
 Grove – miejscowość w hrabstwie Pembrokeshire

Stany Zjednoczone 
Miejscowości w USA:
 Grove – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
 Grove – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
Gminy w USA:
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Grove (ang. Grove Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Harnett
 Grove (ang. Grove Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cameron

Osoby 
 Andrew Grove – współzałożyciel przedsiębiorstwa Intel
 Florence Crauford Grove – brytyjski alpinista
 George Grove – brytyjski muzykograf
 Kendall Grove – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)
 Lefty Grove – amerykański baseballista
 William Grove – brytyjski chemik

Inne 
 Grove Dictionary of Music and Musicians – największa encyklopedia muzyczna

Zobacz też 
 Grove City, Cedar Grove, Locust Grove, Poplar Grove, Walnut Grove, Grover